RCG peut faire référence à : 
 Revolutionary Communist Group, en français Groupe révolutionnaire communiste (Royaume-Uni)
 Raed Chabab Gharb d'Oran (RCG Oran), un club algérien de football.
 Rugby Club de Genève, en Suisse
 RCG : Régiment Colonial du Génie, tel que 17e régiment colonial du génie
 Rugby Club de Garnison
 Répertoire géographique des communes
 Royal Air Cargo, une compagnie aérienne d'Afrique du Sud.